El término Yágadnaye (en bielorruso: Ягаднае), Yágodnoye , Yáguidne () puede referirse a:

Yágadnaye (Bielorrusia), localidad de Bielorrusia.

Yágodnoye (Kazajistán), localidad de Kazajistán.

Yágodnoye (Klímovo, Briansk), localidad del raión de Klímovo del óblast de Briansk, en Rusia.
Yágodnoye (Novozýbkov, Briansk), localidad del raión de Novozýbkov del óblast de Briansk, en Rusia.
Yágodnoye (Buriatia), localidad de la república de Buriatia, en Rusia.
Yágodnoye (Gvardéisk, Kaliningrado), localidad del raión de Gvardéisk del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Yágodnoye (Nesterov, Kaliningrado), localidad del raión de Nesterov del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Yágodnoye (Polesk, Kaliningrado), localidad del raión de Polesk del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Yágodnoye (Právdinsk, Kaliningrado), localidad del raión de Právsdinsk del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Yágodnoye (Zelenogradsk, Kaliningrado), localidad del raión de Zelenogradsk del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Yágodnoye (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.
Yágodnoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yágodnoye (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Yágodnoye (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Yágodnoye (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Yágodnoye (Magadán), localidad del óblast de Magadán, en Rusia.
Yágodnoye (Bogorodsk, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bogorodsk del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Yágodnoye (Ilinski, Gorodets, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Ilinski del raión de Gorodets del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Yágodnoye (Smolki, Gorodets, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Smolki del raión de Gorodets del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Yágodnoye (Perevoz, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Perevoz del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Yágodnoye (Pilna, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Pilns del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Yágodnoye (Omsk), localidad del óblast de Omsk, en Rusia.
Yágodnoye (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Yágodnoye (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Yágodnoye (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Yágodnoye (Ásino, Tomsk), localidad del raión de Ásino del óblast de Tomsk, en Rusia.
Yágodnoye (Tomsk), localidad del raión de Tomsk del óblast de Tomsk, en Rusia.
Yágodnoye (Verjneketski, Tomsk), localidad del raión Verjneketski del óblast de Tomsk, en Rusia.
Yágodnoye (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Yágodnoye (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Yágodnoye (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Yaguidne (Chernígov), localidad del óblast de Chernígov, en Ucrania.
Yaguidne (Novomoskovsk, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Novomoskovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Yaguidne (Pokrovske, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Pokrovske del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Yaguidne (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Yaguidne (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Yaguidne (Jarkiv), localidad del óblast de Jarkiv, en Ucrania.
Yaguidne (Vinnytsia), localidad del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Yaguidne (Volynia), localidad del óblast de Volynia, en Ucrania.